Манастирица — многозначный термин (топоним).

Населённые пункты 
 Манастирица — село в общине Призрен Призренского округа автономного края Косово и Метохия (согласно административно-территориальному делению Сербии) / в общине Призрен Призренского округа (согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово).

В Республике Сербской:
 Манастирица — село в общине Петровац.

В Сербии:
 Манастирица — село в общине Кладово Борского округа.

Монастырь 
 Манастирица — монастырь Сербской православной церкви (Тимокская епархия), расположенный рядом с селом Манастирица (община Кладово).

См. также 
 Манастирца — село в общине Попово Тырговиштской области (Болгария).